Pennatulidae är en familj av koralldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Pennatulidae i ordningen sjöpennor, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen sjöpennor, klassen Octocorallia, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pennatulidae 55 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Pennatulidae